Magicka — компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная шведской компанией Arrowhead Game Studios и выпущенная 25 января 2011 года для платформы Microsoft Windows. Официальным издателем игры является Paradox Interactive. Издатель в России — 1С-СофтКлаб совместно с Snowball Studios. Переводом занималась Snowball Studios.

Игровой процесс 
Magicka является игрой в жанре action-adventure с изометрической 3D-стереоскопической графикой.

Игрок принимает на себя роль волшебника, который хочет остановить злого колдуна, желающего превратить мир в царство хаоса. Игровая кампания состоит из 12 уровней.

В отличие от большинства ролевых игр, в Magicka нет разделения персонажей по классам. Каждый герой вооружён волшебным посохом для сотворения заклинаний и рукопашным оружием, доходящим даже до абсурда. Одним из вариантов такого оружия является меч Экскалибур, расположенный непосредственно в камне, в который и был заключен в своё время, и используемый в качестве своего рода молота. Другим же оружием, поднимающим градус сатиры в игре, является пулемёт М60, «собранный местным кузнецом на коленке из скрепки и дробовика», выдаваемый игроку благодарными жителями за спасение их родной деревни.

Заклинания и элементы 
Игра содержит 8 различных элементов, до пяти из которых можно использовать одновременно в почти любых комбинациях: Вода, Холод, Молния, Земля, Огонь, Щит, Смерть и Жизнь.

Дополнительно некоторые пары элементов автоматически преобразуются в один новый элемент, занимающий один слот:
 Комбинация Воды и Огня создаёт элемент Пара
 Комбинация Воды и Холода создаёт элемент Льда

Также некоторые элементы не совместимы друг с другом, к примеру:
 Комбинация Воды и Молнии — исчезают оба.
 Комбинация Жизни и Смерти — исчезают оба.
 Комбинация Щита с Щитом — исчезают оба.
 Комбинация Молнии с Землёй — исчезают оба.
 Комбинация Огня с Холодом — исчезают оба.

Кроме того, если одежда мага мокрая, выбор элемента Молнии вызовет удар тока по заклинателю.

Система составления заклинаний позволяет каждому игроку подобрать что-то своё для любой ситуации, кроме того, у каждого заклинания есть 4 варианта использования — по площади вокруг мага, направленно в сторону курсора мыши, «на себя» или на своё оружие.

По уровням кампании разбросаны свитки, открывающие новые комбинации, называемые магиками, элементы которых подсвечиваются в меню выбора заклинаний. Например, свиток «Спешка», позволяющий игроку короткое время быстро перемещаться, вызывается комбинацией элементов Молния + Смерть + Огонь.

Сюжет 
В игре четверо магов из духовного ордена сражаются против злого волшебника Гримнира и его созданий, но после маги узнают о том, что Гримнир — «марионетка» в руках Ассатура — злого демона, который хочет уничтожить Мидгард. Мир игры основан на скандинавской мифологии, и с множеством юмористических отсылок к игровой вселенной Warhammer, к серии книг по вымышленной вселенной Терри Пратчетта "Плоский Мир", играм Dungeon Keeper, Diablo, World of Warcraft, Neverwinter Nights, The Legend of Zelda, а также фильмам Star Wars, 300 спартанцев и Монти Пайтон и Священный Грааль.

Приём

Премьера 
Первым дополнением к игре стало Magicka: Vietnam, что вышло 12 апреля за 4,99 доллара в Steam. DLC расширяет художественную свободу, создавая фон войны во Вьетнаме, где приходится сражаться с врагами вьетконговской тематики (например, с вьетконговскими гоблинами) с оружием той эпохи (например, АК-47). У игроков появился доступ к новой магии напалма. Расширение задумано как отсылка к Battlefield: Bad Company 2: Vietnam, что отражено в рекламных трейлерах.

Вторым дополнением стало Magicka: The Stars are Left, что вышло 27 октября 2011 года. В игре появился новый режим сюжета и приключений. DLC включает тематики из творчества Лавкрафта и Мифов Ктулху, и включает в себя 2 новых костюма, 2 боссов, 7 новых врагов и много нового. Первоначальное название было «Звезды правы», но потом выяснилось, что авторские права на это имя уже принадлежат другой игре, и название было изменено за 12 часов до премьеры.

Отзывы критиков 

Портал Absolute Games поставил игре 67 %. Обозреватель отметил отличный игровой процесс. К недостаткам была отнесена общая недоработанность игры. Вердикт: «Чудовищные „баги“, досаждавшие первым покупателям, вычищены — спасибо порочной традиции правки по живому. „Сингл“ дурно сбалансирован и скоротечен, хотя, за неимением на PC Castle Crashers, его хватит на вечер-другой. Правда, повторить забег уже не тянет».

Журнал «Игромания» поставил игре 7.0 баллов из 10, сделав следующее заключение: «Magicka вышла на редкость сырой и забагованной. Но назвать её плохой игрой язык не поворачивается».

Продажи 
Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет .

Награды 
Ранняя незаконченная версия Magicka была названа «Игрой года 2008» на Swedish Game Awards 2008.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт 
 Профиль игры  на сайте Absolute Games
 
 Рецензия на сайте «Игромания.ру» 
 Рецензия на сайте Ferra.ru
 Рецензия на сайте Gamer-Info 
 Рецензия на сайте mirf.ru

Примечания 

Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры 2011 года
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Компьютерные игры на основе скандинавской мифологии
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Компьютерные игры, изданные Paradox Interactive
Компьютерные игры, локализованные Snowball Studios
Компьютерные игры, изданные «СофтКлабом»